Daniel Masur era il detentore del titolo, ma ha scelto di non partecipare a questa edizione.

In finale Juan Pablo Varillas ha sconfitto Guido Andreozzi con il punteggio di 6-3, 6-1.

Teste di serie 

  Pedro Sousa (primo turno)
  Hugo Dellien (secondo turno)
  Mackenzie McDonald (secondo turno)
  Cedrik-Marcel Stebe (primo turno)

  Federico Gaio (quarti di finale) 
  Hugo Gaston (primo turno) 
  Juan Pablo Varillas (campione) 
  Gō Soeda (primo turno)

Qualificati 

  Guido Andreozzi (finale)
  Viktor Galović (primo turno)

  Maximilian Marterer (secondo turno) 
  Felipe Meligeni Alves (primo turno)

Wildcard 

  Hamad Međedović (secondo turno)
  Stefano Napolitano (primo turno)

  Luca Vanni (primo turno)

Tabellone

Parte finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 
 

Biella Challenger Outdoor V 2021